«One Hot Minute» — музичний альбом гурту Red Hot Chili Peppers. Виданий 12 вересня 1995 року.

Композиції 
 «Warped» — 5:04
 «Aeroplane» — 4:45
 «Deep Kick» — 6:33
 «My Friends» — 4:02
 «Coffee Shop» — 3:08
 «Pea» — 1:47
 «One Big Mob» — 6:02
 «Walkabout» — 5:07
 «Tearjerker» — 4:19
 «One Hot Minute» — 6:23
 «Falling into Grace» — 3:48
 «Shallow Be Thy Game» — 4:33
 «Transcending» — 5:46

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Red Hot Chili Peppers
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Warner Bros. Records
Альбоми, спродюсовані Ріком Рубіном
Альбоми альтернативного року
Вересень 1995